Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 1996/97 enthält alle Spieler, die in der schwedischen Elitserien im Schach 1996/97 mindestens eine Partie gespielt haben.

Allgemeines 

Die Schacksällskapet Luleå kam mit 9 Spielern aus, die meisten Spieler setzte der Limhamns SK ein, nämlich 14. Insgesamt kamen 118 Spieler zum Einsatz, von denen 36 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler der Saison war Mats Sjöberg (SK Rockaden Stockholm) mit 8 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte sein Vereinskollege Jonas Barkhagen. Je 7 Punkte betrug die Ausbeute von Carl-Magnus Björk (SK Rockaden Stockholm) und Anton Åberg (SK Kamraterna), wobei Björk 8 Partien spielte, Åberg 9. Mit John-Paul Wallace (Södra SASS), Ulf Andersson (SK Rockaden Stockholm) und Ulf Nyberg (SK Kamraterna) erreichten drei Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Wallace wurde dreimal eingesetzt, Andersson und Nyberg je einmal.

Älteste Spieler der Saison waren die 1940 geborenen Per Johansson (Södra SASS) und Leif Svensson (SK Kamraterna), jüngster Spieler der bei der SS Manhem spielende Joel Åkesson (* 1980).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996), bei Spielern ohne Elozahl ist die (schwedische) LASK-Zahl von September 1996 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1996; AUS = Australien, FIN = Finnland, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Åstorps Schacksällskap

Schack 08

Eksjö SK

Schacksällskapet Manhem

Schacksällskapet Luleå

SK Kamraterna

Limhamns SK

Södra SASS

Linköpings ASS

SK Rockaden Stockholm

Anmerkungen 
 Die Elitserien 1996/97 wurde nicht elo-gewertet, so dass die Angaben über Elo-Leistungen und Normen rein informativen Charakter haben.

Weblinks 
 Übersicht der Elitserien Allsvenskan 1996/97 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1996
Schach 1997